Дюка́н () — фамилия французского происхождения.

 Дюкан, Максим (1822—1894) — французский журналист, писатель, редактор журнала «Revue Nationale».
 Дюкан, Пьер (род. 1941) — французский диетолог, разработчик Диеты Дюкана.

См. также 
 ГЭС Дукан — ГЭС в Иракском Курдистане.
 Диета Дюкана — известная диета.